Gwyneth Jones (ur. 1936) – walijska śpiewaczka
  (ur. 1952) – brytyjska pisarka